CV-22 kann stehen für:

 Ursprüngliche Bezeichnung für USS Independence (CVL-22)
 Ungenaue Bezeichnung für die Bell-Boeing V-22 Osprey in der Version CV-22A

CV22